

Topônimos 

 Sobrado (Paraíba) — município do estado da Paraíba
 Passo do Sobrado — município do estado do Rio Grande do Sul

 Sobrado (Castelo de Paiva) — freguesia do concelho de Castelo de Paiva,
 Sobrado (Valongo) — freguesia do concelho de Valongo
 Quinta do Sobrado — propriedade rural pertencente à freguesia da Batalha

 Sobrado (Galiza) — município na província da Corunha, comunidade autónoma da Galiza
 Sobrado (León) — município na província de León, comunidade autónoma de Castela e Leão

Arquitetura 
 Sobrado (arquitetura) — tipo de edificação residencial com mais de um piso.

Monumentos  
 Sobrado da Madalena — antiga casa grande do Engenho Madalena, no Recife
 Sobrado dos Azulejos ou Casarão de Azulejos — antiga residência do comendador Santos Coelho
 Sobrado Dr. José Lourenço — prédio tombado pelo estado do Ceará
 Marmoiral de Sobrado — monumento funerário na freguesia de Sobrado

Entidades 
 Clube Desportivo de Sobrado — clube português da freguesia de Sobrado

Artes 
 O Sobrado — filme brasileiro de 1956
 Rosinha do Sobrado — telenovela brasileira exibida pela Rede Globo
 A Moça do Sobrado Grande — telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Jornal do Commercio

Desambiguação